Pakoe Alam IV (25 oktober 1841) was van 1864 tot 1878 de zelfregerende vorst van Pakualaman, een vorstendom op centraal Java in Indonesië. Hij volgde zijn vader Pakoe Alam III op als de pakualaman. De vorst was vazal van Jogjakarta en indirect van Nederland. De heersers van de zelfregerende vorstendommen Soerakarta, Jogjakarta, Mangkoenegaran en Pakoealaman hadden een hoge status. . De volledige titel van de vorst was Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakoe Alam IV.

Zie ook
 Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Vorst van Pakoealaman
Persoon in de 19e eeuw